Криминальная история:
 «Криминальная история» — фильм нуар режиссёра Сая Эндфилда (1950).
 «Криминальная история» — художественный фильм Кирка Вонга и Джеки Чана (1993)
 «Криминальная история» — телесериал Чака Адамсона и Густава Рейнингера (1986—1988)